A Seleção Espanhola de Hóquei em Patins é a equipa que representa Espanha, através da Federação Espanhola de Patinagem, nas diversas competições internacionais, com especial destaque para o Campeonato Mundial, o Campeonato Europeu e a Taça das Nações.

A seleção espanhola de hóquei é uma das grandes potências do desporto, tendo vencido 17 mundiais e 18 europeus. 

Historicamente, a seleção espanhola é em grande parte composta por jogadores oriundos da Catalunha, a região por excelência do hóquei espanhol, embora também haja alguma tradição na Galiza e nas Astúrias.

Palmarés

Campeonato Mundial (17) - Recorde 

 1951, 1954, 1955, 1964, 1966, 1970, 1972, 1976, 1980, 1989, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2017

Campeonato Europeu (18) 

 1951*, 1954*, 1955*, 1957, 1969, 1979, 1981, 1983, 1985, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018 e 2021

As datas com '*' indicam Campeonatos da Europa que corresponderam a Campeonatos do Mundo.

Taça das Nações (16) 

 1952, 1957, 1959, 1960, 1964, 1967, 1971, 1975, 1976, 1980, 1991, 1999, 2001, 2003, 2005 e 2007

Elenco Atual

Histórico de Participações

Campeonato do Mundo

Campeonato da Europa 

Nota: Os Campeonatos da Europa de 1936 e de 1939 a 1956 eram considerados Campeonatos do Mundo.

Ver também
Seleção Espanhola de Hóquei em Patins Feminino

Ligações externas 
 Site oficial da Real Federación Española de Patinaje

Hóquei em patins da Espanha
Espanha